Tailly est le nom de trois communes françaises :   
 Tailly, dans les Ardennes ;
 Tailly, en Côte-d'Or ;
 Tailly, dans la Somme.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France